Гран-при Великобритании 1978 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли  16 июля 1978 года на трассе Брэндс-Хэтч.

После четырёх успешных гонок команда Лотус не добралась до финиша в полном составе - оба автомобиля сошли из-за поломок. В отсутствие фаворитов гонку выиграл Карлос Ройтеман на «Феррари», опередивший двух гонщиков «Брэбема».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-24 Марио Андретти

25-34 Джоди Шектер

35-60 Ники Лауда

61-76 Карлос Ройтеман

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании